L’adjectif ligérien signifie « relatif à la Loire », d'après le nom du fleuve en latin, Liger, lequel a donné le nom français Loire, en patois angevin Loère et les noms occitans Léger et Leire.
 L’adjectif ligérien peut se rapporter également au département de la Loire et à ses habitants dans la documentation départementale. 
 Ligérien est également employé par l’administration de la région Pays de la Loire pour désigner les habitants et la région, bien que cette utilisation ne semble pas répertoriée dans les dictionnaires. Ainsi la côte de Loire-Atlantique se voit désignée du néologisme littoral ligérien.
 Le Ligérien est, avec le Provencien, un sous-étage de l’étage stratigraphique Turonien (Crétacé supérieur).
 « Le Ligérien » fut un hebdomadaire d'information locale en Touraine au début des années 90.

Notes et références